Навас-дель-Мадроньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькантара. Занимает площадь 112 км². Население — 1441 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Касереса